Medaljefordelingen ved sommer-OL 1928 gav medaljer til 33 af de 46 deltagende nationer.

Kilde
 Om OL 1928 på olympic.org

Sommer-OL 1928
1928